Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2014 vond plaats van 11 tot en met 18 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome